Angelica dieffenbachii är en flockblommig växtart som beskrevs av George Bentham och Joseph Dalton Hooker. Angelica dieffenbachii ingår i släktet kvannar, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Kvannar
dieffenbachii